Стрижёвка:

 Стрижёвка — село на Украине, находится в Коростышевском районе Житомирской области.
 Стрижёвка — село на Украине, находится в Любарском районе Житомирской области.